Бончу-Дига () — покинутый аул в Галанчожском районе Чечни.

География 
Аул Бончу-Дига расположен на восточном склоне Болойлам, к северо-востоку от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины аулов: на юго-западе — аул Гурчу, на северо-востоке — аул Магусты, на северо-западе — аул Кечнюхи.

История 
Аул Бончу-Дига ликвидирован в 1944 году после депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе.

С 2012 года аул Бончу-Дига входит в состав ранее упраздненного Галанчожского района.

Примечания

Литература 
 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне